Les Mines du roi Salomon peut faire référence à :
 Les Mines du roi Salomon, un roman de Henry Rider Haggard, paru en 1885 ;
 ses adaptations cinématographiques :
Les Mines du roi Salomon (King Solomon's Mines), un film britannique de Robert Stevenson, sorti en 1937 ;
Les Mines du roi Salomon (King Solomon's Mines), un film américain de Compton Bennett et Andrew Marton, sorti en 1950.